Мас-де-лас-Матас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон.  Занимает площадь  км². Население — 1415 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de Mas de las Matas
 Villa del Bajo Aragón
 El Masino
 Mas de las Matas
 El Perche
 Museo
 Museo1
 La web oficial de la peña Penemerita
 Foro de Mas de las Matas
 La web de la peña Los Resakaus

Муниципалитеты Теруэля